У фіналі Род Лейвер переміг Тоні Роча з рахунком 6–3, 6–4, 6–2. Це була його третя перемога на Вімблдоні й сьома на турнірах Великого шалома загалом. Того року вперше професіоналам дозволили змагатися на Вімблдоні. До того брати участь могли лише любителі.

Джон Ньюкомб був чемпіоном попереднього року, але в четвертому раунді його здолав Артур Еш.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1968 Wimbledon Men's Singles draw 

1968 у тенісі
Вімблдонський турнір